«Расписа́ние на за́втра» — советский цветной детский художественный фильм, поставленный на киностудии «ТО Экран» в 1976 году режиссёром Николаем Александро́вичем .

Телефильм состоит из трех небольших лирических историй, центральными фигурами которых являются трое друзей.

Сюжет 
Фильм о нравственном становлении советских школьников. Сюжет фильма состоит из трех историй, в каждой из которых простые школьники решают непростые моральные дилеммы, делая выбор в пользу добра, совести и дружбы.

Олег Дмитриевич (Олег Жаков) руководит школой с довоенных времен. Молодые педагоги за глаза называют его «наш старик». Однажды, показывая у себя дома ребятам работы своих учеников предвоенного выпуска, он находит записку со стихами, посвященными некой «Н». Шкoльники зaгopaютcя идeeй oтыcкaть ee. B этo жe вpeмя oднa дeвoчкa xoчeт научиться кататься нa кoнькax, a учитeльницa aнглийcкoгo языкa (Нина Зоткина) иcпытывaeт нa ceбe вcю любoвь cвoиx учeникoв.

В главных ролях 
 Игорь Косухин — Митя, муж Надежды Васильевны
 Александр Кузнецов — тренер
 Николай Николаев-Никольский — Геннадий, друг Евгении
 Ирина Мурзаева — бабушка Гаврика
 Нина Зоткина — учительница английского языка Евгения Михайловна

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Анатолий Алексин
 Редактор сценария — Вера Розина	
 Режиссёр-постановщик — Александрович, Николай Викторович
 Оператор-постановщик — Феликс Кефчиян
 Композитор — Рубин, Владимир Ильич
 Стихи — М. Григорьева
 Монтаж — Г. Владимирская

См. также 
 Расписание на послезавтра

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы о школе
Телефильмы СССР по алфавиту